

Населені пункти та їхні частини

 Яворув — село в гміні Вйонзув Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Яворув — село в гміні Жижин Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Яворув — село в гміні Ґрабув Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Яворув — частина міста Нова Руда в Клодзькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Яворув — частина села Забжеж у гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства

Примітки